Kirrikarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirrikarit (ö, lat 61,72, long 21,59), Satakunta, Björneborg, 
 Kirrikarit (ö, lat 61,85, long 21,32), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar